El Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana (Col·legi Oficial d'Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana en valenciano - www.coiqcv.com) es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia que fue creado el 23 de septiembre de 2006, siendo su primera Presidenta Dª Beatriz Ferreira Pozo. Es el primer Colegio Oficial de Ingenieros Químicos creado en España. Los Estatutos del COIQCV se aprobaron en la Asamblea Constituyente de 23 de septiembre de 2006. 

<noinclude>

Después de las modificaciones realizadas en la Asamblea General del 18 de mayo de 2007 y del 17 de octubre de 2007, se han incorporado al texto estatutario las observaciones realizadas por la Administración y han sido inscritos y publicados en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

En marzo de 2009 fue nombrado segundo Presidente D. Sergio Albert Torralba.

El 18 de junio de 2010 se realiza la Asamblea General Extraordinaria para aprobación de la modificación de los Estatutos del COIQCV según la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio Ley Ómnibus.

Desde marzo de 2012 es Presidente el Dr. Vicente B. Vert Belenguer

Objetivos del Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana 

Los principales objetivos del COIQCV son:

 Promover la imagen y reconocimiento social e industrial de los Ingenieros Químicos. 

 Cooperar con la administración pública como organismo oficial de representación de la profesión de Ingeniero Químico. 

 Contribuir al progreso y a la calidad tanto de la industria como en la sociedad 

 Ejercer de nexo de unión entre profesionales, universidad y empresa 

 Impedir el intrusismo profesional y la competencia desleal 

 Promover la I+D+i, el respeto al medioambiente y el desarrollo sostenible en la industria.

 Cooperar con las Universidades en el desarrollo de los planes de estudio y ofrecer apoyo en la inserción laboral de los Ingenieros Químicos

 Colaborar con organismos e instituciones nacionales e internacionales para alcanzar fines de interés común.
 
 Preservar a la sociedad de la mala práctica de los ingenieros químicos a través de la elaboración de un código ético de la profesión

Asociaciones promotoras del Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana 

Las asociaciones de estudiantes de Ingeniería Química que promovieron la creación del COIQCV fueron: 

 Associació d'Enginyers Químics de la Universitat de València, AEQUV.

 Asociación de Ingenieros Químicos de la Universitat Politècnica de València, AINQUIVA.

 Asociación de Ingenieros Químicos de la Universidad de Alicante, AIQUA.

 Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos del Departamento de Ingeniería Química de Castellón, A4dIQ.

Organización del Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana 

La organización del COIQCV se ha estructurado en dos bloques principales:

 
 Órganos Colegiales

 Órganos no Colegiales

Estos dos bloques se encuentran relacionados entre sí a través de las funciones que desarrolla cada uno tal y como se observa en el diagrama adjunto.

 Asamblea general: El COIQCV es un organismo sin ánimo de lucro, cuyo máximo órgano de gobierno está formado por todos los colegiados mediante la Asamblea General. Además el Colegio también distinguirá a sus Colegiados Honoríficos por su especial trayectoria o vinculación a la Ingeniería Química, sin necesidad de que estos sean colegiados.

 Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno es el órgano encargado de la representación general, la dirección, la administración y la gestión ordinaria del Colegio, con respecto a la voluntad expresada por la Asamblea General. Está formada por 9 miembros y recibe el asesoramiento en sus funciones por dos órganos no colegiales, la Comisión Asesora y los miembros Precolegiados.

 Comisión Asesora: La Comisión Asesora estará formado por diversas personalidades que por su trayectoria o vinculación con la Ingeniería Química o la Industria Química puedan asesorar a la Junta de Gobierno en temas de interés común. El COIQCV pretende así fomentar las relaciones institucionales y sociales del Colegio a través de diversas actuaciones específicas, acuerdos o asesoramiento a la Junta de Gobierno con los miembros de dicha Comisión.

 Miembro precolegiado: Los estudiantes de Ingeniería Química de los dos últimos años de carrera podrán inscribirse en el Colegio como miembro precolegiado con el objetivo de recibir la información de interés colegial que determine la Junta de Gobierno; así mismo asesorarán a la misma en temas de interés común.

Perfil profesional del Ingeniero Químico 

La creciente utilización de la química en la industria dio lugar a la creación de la titulación de Ingeniero Químico, un profesional experto en la elaboración y transformación de nuevas materias primas para su aplicación al mundo industrial.

El COIQCV reconoce y defiende el perfil profesional del Ingeniero Químico basado en las Competencias Técnicas adquiridas en su formación académica, así como en la experiencia laboral que adquiere al aplicarlas. Para ello, el COIQCV se apoya en las estadísticas de colocación realizadas a los egresados de las 30 universidades españolas que imparten dicho título y en informes, tanto nacionales como internacionales, de reconocido prestigio.

Basándose en estos criterios, desde el COIQCV se defiende que el Ingeniero Químico es un ingeniero superior con una base ingenieril amplia y aplicada a la industria química y otras industrias afines que en sus cadenas de producción incorporen procesos químicos, bioquímicos o de transformación principalmente.

La actividad profesional del Ingeniero Químico abarca, entre otros, aspectos como la innovación tecnológica, el control y prevención de la contaminación, el desarrollo de proyectos, el diseño de productos y equipos, el uso eficiente de la energía y los recursos naturales, la calidad y gestión de las empresas con base química, el control y la simulación de procesos, etc.

Enlaces de interés 

Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana
Colexio Oficial de Enxeñeiras e Enxeñeiros Químicos de Galicia
Colegio Oficial de Profesionales en Ingeniería Química de Castilla-La Mancha
Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Química
Federación Española de Ingenieros Químicos
Confederación Interamericana de Ingeniería Química
Por qué estudiar Ingeniería Química
Definición extendida de Ingeniería Química
Introducción a la Ingeniería Química
Ingeniería Química